Lillby kan avse:
 Lillby, Pargas – en by i Pargas stad
 Lillby, Purmo – en bydel i Purmo i Pedersöre kommun Österbotten
 Lillby, Sagu – en by i Sagu kommun Västra Finlands län
 Lillby, Pikis – en by i Pikis kommun Egentliga Finland